Пограни́чный — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области России. Входит в состав Пограничного сельского поселения.

География 
Пограничный расположен на юго-западе Калининградской области, в 2 км к северу от российско-польской государственной границы, в 7 км к западу от посёлка Корнево.

Население

История 
Впервые упоминается в грамоте от 1 августа 1337 года, выданной комтуром Бальги Генрихом фон дер Мауэром местному управляющему по имени Герман на владение новой деревней Германсдорф. С годами название Германсдорф трансформировалось в Гермсдорф. В 1337 году в деревне уже существовала кирха.

В 1910 году в Гермсдорфе проживало 965 человек, в 1933 году - 814 человек, в 1939 году - 837 человек.

В 1946 году Гермсдорф был переименован в поселок Пограничный.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района